Destiny kan syfta på:

 Destiny (ISS) – ett laboratorium på Internationella rymdstationen
 Destiny (musikgrupp) – ett hårdrocksband från Göteborg
 Destiny (musikalbum) – ett musikalbum av The Jacksons
 Destiny (musikalbum av Stratovarius) – ett musikalbum av Stratovarius
 Destiny (musikalbum av No Angels) – ett musikalbum av No Angels
 Destiny (datorspel) – ett konsollspel utvecklat av Bungie
 Destiny (seriefigur) – en seriefigur (flera?)